Onorata società – termine con cui venivano chiamate le organizzazioni mafiose di Cosa Nostra, Camorra e 'Ndrangheta alla fine dell'XIX secolo e agli inizi del XX secolo.
Onorata società (in inglese Honoured Society) – nome che viene dato dagli australiani a un gruppo criminale della 'Ndrangheta operante in Australia.
 Onorata Società – società segreta sorta in Sicilia nell'Ottocento e in particolare a Palermo, come risposta popolare alla massoneria appena giuntavi

Pagine correlate 
L'onorata società